

События 

 27 июля — Басианское сражение: грузины под предводительством Давида Сослана одержали победу над войсками конийского султана Сулеймана II.
 31 июля — Артур I, герцог Бретани, захвачен в плен своим дядей английским королём Иоанном Безземельным.
 В Риге епископом Альбертом Буксгевденом основан орден Братьев Христова рыцарства, или Орден меченосцев.
 Выходит «Книга абака» пизанца Фибоначчи, благодаря которой европейцы узнали арабские цифры.
 Началась война 1202—1214 между Англией и Францией
 1202—1205 — Филипп Август ведёт успешную войну с королём Иоанном. Захват Филиппом Нормандии, Мэна, Бретани, Анжу, Турени и Пуату.
 Войско Гогенштауфенов, возглавляемое канцлером Вальтером Палеарийским и Дипольдом Фобургским, потерпело поражение от армии Вальтера.
 Историческая область Польши Куявия вновь вошла в состав Мазовецкого княжества.
 Крепость Э была захвачена французским королём Филиппом Августом, а графы д’Э перешли под власть Франции.
 Было основано поселение Шаллоденбах.
 В Венеции начали чеканить серебряный дукат — гроссо («матапан»).
 Разгром татарских племён Тэмуджином при Далан-нэмургес.
 Минамото но Ёрииэ становится сэйи-тайсёгуном.
 Трон Норвегии унаследовал Хакон III. Он нанёс окончательное поражение другому претенденту на трон Инге Магнуссону.
 Королём Дании стал Вальдемар II.
 Вукан Неманич с помощью венгров отобрал титул великого жупана Рашки у Стефана Неманича.

Четвёртый крестовый поход 
 Март — глава крестоносного войска Бонифаций Монферратский посещает в Риме понтифика Иннокентия III и ведёт переговоры о возможном направлении похода в сторону Константинополя. Визит к папе царевича Алексея, бежавшего из Константинополя от узурпатора Алексея III.
 Июнь—июль — отряды французских крестоносцев прибывают в Венецию.
 Август — Бонифаций Монферратский с ломбардскими и немецкими отрядами — в Венеции. Крестоносцы, испытывающие финансовые затруднения, принимают предложение дожа Энрико Дандоло завоевать для венецианцев Задар на далматинском побережье в качестве платы за наём кораблей.
 8 октября—10 ноября — отплытие крестоносного флота из Венеции и прибытие его в Задар.
 11—24 ноября — осада, захват и разгром Задара крестоносцами. Зимовка в Задаре. Иннокентий III отлучает крестоносцев от церкви за захват христианского города.

Вступили на престол 

 Графство Вандом — граф Жан II (1202—1211).
 Королевство Дания — король Вальдемар II (1202—1241)
 Йемен — эмир аль-Малик ан-Насир Айюб ибн Туг-тегин (1202—1214) из династии Айюбидов.
 Сеньория Монпелье — сеньор Гильом IX де Монпелье (1202—1204).
 Королевство Норвегия — король Хокон III (1202—1204).
 Сеньория Сидона Иерусалимского королевства — сеньор Балиан I (1202—1239).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1202 году
 2 июня — Маргарита II, графиня Фландрии (1244—1278) и Эно (1244—1280), дочь латинского императора Балдуина I.
 Июль — Бонифаций II Большой, маркграф Монферрата.
 Энни Бэнъэн, японский дзэнский монах, основатель храма Тофуку-дзи в Киото.
 Аль-Музаффар Махмуд ибн Ахмад, амир Дийарбакира 1220—1232, амир Мияфракина 1232—1244..

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1202 году
 3 января — Гильом II, граф Шалона (1168—1192).
 9 января — Биргер Броса, ярл Швеции, фолькунг.
 9 марта — Сверре Сигурдссон, король Норвегии (1184—1202).
 13/14 марта — Мешко III, польский князь.
 30 марта — Иоахим Флорский, итальянский цистерцианец, визионер-пророк, предрёкший наступление к 1260 году Эры Святого Духа.
 7 мая — Гамелин Плантагенет, 5-й граф Суррей.
 3 августа — Констанса Португальская, дочь короля Саншу I.
 10 августа — Ульрих II, герцог Каринтии (1181—1201).
 12 ноября — Кнуд VI, король Дании.
 3 декабря — , епископ Хильдесхайма (1194—1199), епископ Вюрцбурга (1198—1202), канцлер императора Генриха VI.
 29 декабря — Игорь Святославич, князь новгород-северский (1180—1198), князь черниговский (1198—1202), персонаж «Слова о полку Игореве».
 Алан Лилльский, французский цистерцианец, богослов и философ.
 Бернар д’Арманьяк-Фезансаге, виконт де Фезансаге.
 Гильом VIII, сеньор Монпелье (1173—1202).
 Гильом Белые Руки, епископ Шартра (1164—1176), архиепископ Санса (1169—1176), затем архиепископ Реймса (1175—1202), кардинал (1179); первыйгерцог и пэр Реймса.
 Григорий VI Апират, армянский католикос (1195—1202), предрёкший наступление к 1260 году Эры Святого Духа.
 Жоффруа III, граф дю Перш.
 Марквард фон Аннвайлер, регент Сицилийского королевства при юном Фридрихе II

Природные явления и стихийные бедствия 
 20 мая — сильное .
 23 мая — полное солнечное затмение. Область наилучшей видимости — в экваториальных и тропических широтах северного полушария. Максимум затмения — в точке с координатами  .
 16 ноября — кольцеобразное солнечное затмение. Область наилучшей видимости — в экваториальных и тропических широтах южного полушария. Максимум затмения — в точке с координатами  .

См. также

Примечания